Veveří steht für:

 Burg Veveří, Burg in Südmähren, Tschechien.
 Veveří, Ortsteil von Brünn, Okres Brno-město
 Veveří, Ortsteil von Huzová, Okres Olomouc
 Veveří (Nové Hrady), Ortsteil in Nové Hrady, Jihočeský kraj